Na krawędzi − amerykański film melodramat z 1952
 Na krawędzi − amerykański film psychologiczny z 1970 z Gregorym Peckiem
 Na krawędzi − polski film sensacyjny z 1972
 Na krawędzi − amerykański film sensacyjny z 1993 z Sylvestrem Stallone’em
 Na krawędzi – amerykański film telewizyjny z 2001
 Na krawędzi – polski serial telewizyjny z 2013
 Na krawędzi – album Juli z 2012
 Na krawędzi – utwór polskiego zespołu Closterkeller z jego szóstego studyjnego albumu Graphite